

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Dzierżążno – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy 
 Dzierżążno – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Morzeszczyn

Inne 
 Dzierżążno – czynny przystanek kolejowy
 Dzierżążno – jezioro w gminie Kartuzy

Zobacz też 
 Dzierżążno Małe, Dzierżążno Wielkie, Dziezążno